Příjmení Zídek nese více různých osobností:

 Jiří Zídek (* 1973) – český profesionální basketbalista
 Jiří Zídek (1944) (1944–2022) – československý basketbalista a trenér
 Petr Zídek (* 1971) – český historik a novinář

Česká příjmení